Józef Błaszczyk (ur. 1947) – sportowiec, żeglarz, olimpijczyk z Kilonii 1972
 Józef Błaszczyk (ur. 1945) – działacz związkowy, poseł III kadencji
 Józef Błaszczyk (ur. 1929) – lekarz, komendant szpitala, poseł X kadencji